Marie-Amélie est un prénom français.

Pseudonyme 
 Marie-Amélie, une chanteuse française aussi appelée Marion.

Personnalités notoires portant ce prénom 
 Marie-Amélie de Bourbon-Siciles
 Marie-Amélie de Saxe